Вильянуэва-де-лос-Кабальерос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 35 км². Население — 235 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Покровителем города считается святой Исидро Лабрадор.

Население

Примечания

Ссылки 
 * 
 
 

Муниципалитеты Вальядолида